Золотощёкий лесной певун () — насекомоядная птица семейства древесницевых.

Описание 
Самцы этого вида хорошо отличаются от других видов лесных певунов. У птицы по бокам головы яркое жёлтое оперение, на обеих сторонах чёрные полосы, проходящие от клюва через тёмно-коричневые глаза назад к затылку. Область шеи и оперение верха груди чёрное. В нижней части груди и на животе оперение белое с чёрными полосами. Клюв и лапки чёрного цвета. Оперение спины чёрно-серое с белыми пятнами на крыльях. У самки оттенок жёлтого цвета на голове светлее и более матовый.

Примечания

Литература 
 
Setophaga
Животные, описанные в 1860 году
Птицы Центральной Америки